Антон (Онтон) — упразднённая деревня в Троицко-Печорском районе Республики Коми, расположена на левом берегу реки Илыч, при впадении её притока Когыль.

История 
Деревня образовалась во второй половине XVIII века.

Парламентарии Республики Коми 18 сентября 2008 года на I заседании IV сессии Госсовета республики поддержали законодательную инициативу Совета Троицко-Печорского района об упразднении деревни.
 История названия

В основе названия — личное имя первого поселенца Антона. Считается, по легенде, что пять братьев-охотников основали деревни по реке Илыч — Сарьюдин, Еремеево, Габэ, Максим, АнтонСтарое название Когыль-дін указывает на расположение у реки Когыль.

География 
Находится на юго-востоке Коми, в бассейне Верхней Печоры, на левом берегу реки Илыч, при впадении её притока Когыль.
 Климат
Находится в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Население 
В деревне в 1892 году проживали 75 человек, в 1916 — 46, 1970 — 35, 2002 — 6. С октября 2007 года, по словам председателя Совета Троицко-Печорского района Юрия Шавкова, в деревне никто не проживает, жители переехали в соседние села и деревни.

Сохранились дома, их используют охотники как стоянки

Инфраструктура 
Электричество никогда не было проведено.

После распада СССР никакого производства, объектов социальной сферы не сохранилось.

После упразднения населённого пункта — объект туризма

Транспорт 
Водный транспорт, по реке Когель.

Примечания

Ссылки 
 
 

Исчезнувшие населённые пункты Троицко-Печорского района
населённые пункты, упразднённые в 2008 году